Niemcy:
 Mauenheim – dzielnica Kolonii
 Mauenheim – dzielnica gminy Immendingen w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen